Burutu steht für:
 Burutu (Nigeria), Local Government Area in Nigeria
 Burutu (Schiff), britischer Passagierdampfer